Bittrich ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Bittrich (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Hans-Joachim Bittrich (1923–2010), deutscher Chemiker
 Oscar Bittrich (19./20. Jh.), deutscher Fotograf
 Wilhelm Bittrich (1894–1979), deutscher SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
 Kolonialwaren-Großhandlung (1792) und Rohrzuckerraffinerie (1829) in Königsberg i. Pr., fünf Generationen Bittrich